Футбольная лига Англии 1898/1899 () — 11-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал клуб «Астон Вилла». Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1898/99 на сайте RSSSF.com

1898
Футбол в Англии в сезоне 1898/1899